Název Mirovice či podobný má více sídel:
 Mirovice – město v okrese Písek

Podobný název mají
 Mírovice – část obce Veleň v okrese Praha-východ
 Mířovice – část obce Ves Touškov v okrese Plzeň-jih